Терро, Теро, Терро́ (фр. Terrehault) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.
 Теро Лехтеря, Теро Югані Лехтеря (фін. Tero Juhani Lehterä; 21 квітня 1972, м. Еспоо, Фінляндія) — фінський хокеїст, центральний нападник.
 Теро Піткямякі (фін. Tero Pitkämäki; 19 грудня 1982, Ільмайокі, Фінляндія) — фінський метальник списа.